Fe, esperanza y caridad son las virtudes teologales en el cristianismo.

Esta enumeración también puede referirse a:
 Fe, Esperanza y Caridad, mártires cristianas del siglo II;
 Fe, Esperanza y Caridad, película mexicana de 1974.